Le Grand Prix moto d'Allemagne 2013 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2013.

La compétition s'est déroulée du 12 au  sur le Sachsenring devant plus de 85 667 spectateurs.

Il s'agit de la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Notes et références 

2013
Vitesse moto en 2013
Sport en juillet 2013
Sport en Allemagne en 2013